Silje Opseth (ur. 28 kwietnia 1999 w Ringerike) – norweska skoczkini narciarska i kombinatorka norweska. Medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutowała w grudniu 2014 w Notodden, gdzie w konkursach Pucharu Kontynentalnego zajmowała miejsca w czwartej i piątej dziesiątce. Pierwsze punkty w tym cyklu zdobyła w styczniu 2015 w Falun, gdzie w drugim rozegranym wówczas konkursie zajęła najwyższą dotąd pozycję w zawodach tego cyklu (5. miejsce, wynik ten wyrównała w grudniu 2015 w Notodden). W sezonie 2015/2016 została sklasyfikowana na 6. pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego.

W styczniu 2015 wystartowała w rywalizacji skoczkiń w ramach Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2015, gdzie indywidualnie zajęła 10. miejsce, a w konkursie drużyn mieszanych, wraz z norweskim zespołem, uplasowała się na 4. pozycji.

4 grudnia 2015 w Lillehammer po raz pierwszy w karierze wystartowała w konkursie Pucharu Świata, zajmując 37. pozycję. Pierwsze punkty tego cyklu zdobyła 4 lutego 2016 w Oslo, gdzie zajęła 27. miejsce. W debiutanckim sezonie punktowała jeszcze dwukrotnie – 14 lutego 2016 w Ljubnie była 26., a 19 lutego 2016 w Lahti zajęła 18. pozycję. Dzięki zdobytym łącznie 22 punktom w klasyfikacji końcowej sezonu uplasowała się na 40. pozycji.

Dwukrotnie startowała w mistrzostwach świata juniorów – w 2015 indywidualnie zajęła 6. miejsce, a w 2016 uplasowała się na 11. miejscu w konkursie indywidualnym, a w rywalizacji zespołów mieszanych, wraz z norweską drużyną, uplasowała się na 4. miejscu .

W marcu 2016 została mistrzynią Norwegii, zwyciężając w konkursie indywidualnym kobiet na skoczni HS66 w Oslo.

Oprócz skoków narciarskich uprawia również kombinację norweską.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Norwescy kombinatorzy norwescy
Norwescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 1999